Template (englisch für „Vorlage“, „Schablone“) steht für

 eine Vorlage in der elektronischen Datenverarbeitung
 Vorlage (Datenverarbeitung), Dokumentvorlage für Office-Applikationen oder dynamische Webseiten
 Template (C++), ein Feature der Programmiersprache C++
 URL-Template zur Konstruktion einer URL

 Matrize (Genetik), ein DNA- oder RNA-Strang, der bei der Replikation als Vorlage dient
 Templat oder Template, Molekül als Vorlage für die Form und Struktur eines zu synthetisierenden Moleküls in der Chemie, insbesondere in der Biosynthese von Polymeren und speziell Proteinen
 ein Werk des chinesischen Künstlers Ai Weiwei, siehe documenta 12#Template

Siehe auch: